Provincia di Concepción – provincia della regione del Bío Bío (Cile)
 Provincia di Concepción – provincia della regione di Junín (Perù)